Józef Jasiński (1828–1898) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji III i IV kadencji (1870-1882), c.k. radca sądowy w Krośnie
 Józef I Jasiński (ur. 1891) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)
 Józef Jasiński (1892–1944) – żołnierz Błękitnej Armii
 Józef III Jasiński (1897–1975) – pułkownik dyplomowany pilot Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, oficer 1 pcz, szef sztabu Dowództwa Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych

Przypisy